O sobrenome Rheingantz pode referir-se a:

 Jacob Rheingantz, comerciante e administrador alemão que trabalhou no Brasil.
 Carlos Grandmasson Rheingantz, genealogista brasileiro.

Desambiguações de sobrenomes